Rouvroy est le nom de plusieurs localités. Il dérive du mot "" qui, en vieux français, signifie chêne (Quercus Robur), du latin "robora". Il désigne alors le territoire d'une chênaie (ou rouvraie).

Toponymes 
 En Belgique :
 Rouvroy, commune francophone, en Région wallonne dans la province de Luxembourg.
 Rouvroy, localité de la commune francophone d'Andenne.
 Rouvroy, localité de la commune francophone de Grâce-Hollogne.
 En France :
 Rouvroy, commune de l'Aisne.
  Rouvroy, commune du Pas-de-Calais.
 Rouvroy, ancienne commune de la Marne, aujourd'hui intégrée à Rouvroy-Ripont.
 Rouvroy, ancienne commune de la Somme, aujourd'hui intégrée à Soues.
 Rouvroy, quartier de la commune d'Abbeville, dans la Somme.

Toponymes apparentés 
 En France :
 Rouvroy-en-Santerre, commune de la Somme.
 Rouvroy-les-Merles, commune de l'Oise.
 Rouvroy-Ripont, commune de la Marne.
 Rouvroy-sur-Audry, commune des Ardennes.
 Rouvroy-sur-Marne, commune de la Haute-Marne.
 Rouvroy-sur-Serre, commune de l'Aisne.
 Rouvrois-sur-Meuse, commune de la Meuse.
 Rouvrois-sur-Othain, commune de la Meuse.

Patronyme 
 Maison de Rouvroy de Saint-Simon qui a donné :
 Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825), économiste et philosophe.
 Famille Rouvroy de Fournes, sans aucune communauté d'origine avec la précédent, qui a donné :
 Albert-Joseph de Rouvroy ( - Lille ✝  - Lille), baron de Fournes, militaire français des , officier supérieur du Premier Empire.

Articles connexes

 Rouvron (1793), puis Rouvrou (1801), ancienne commune de l'Orne réunie à Ménil-Hubert-sur-Orne en 1812
 Rouveroy,  et , même étymologie que Rouvroy

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France